Оле́г Сафо́нов:
 Сафонов, Олег Александрович (род. 1960) — полномочный представитель Президента РФ.
 Сафонов, Олег Петрович (род. 1969) — финансист, Президент РТС.